Xieng Khuan of Boeddhapark, een beeldenpark bij Vientiane in Laos
 Sala Keoku, een beeldenpark bij de stad Nong Khai in Thailand, vlakbij die van Laos gelegen gebouwd door dezelfde man
 Boeddhapark van Ravangla, een park in de Indiase deelstaat Sikkim